Neuilly es el nombre de varias comunas de Francia:

Neuilly, en el departamento de Eure.
Neuilly, en el departamento de Nièvre.
Neuilly, en el departamento de Yonne.
Neuilly-sur-Seine ciudad y comuna francesa situada en el departamento de Altos del Sena